Fridrich IV. Sasko-Gothajsko-Altenburský (28. listopadu 1774, Gotha – 11. února 1825, Gotha) byla sasko-gothajsko-altenburským vévodou.

Život 
Fridrich se narodil jako třetí, ale druhý přeživší syn vévody Arnošta II. Sasko-Gothajsko-Altenburského a jeho manželky Šarloty Sasko-Meiningenské.

Po smrti svého staršího bratra Augusta, který neměl syna (1822), zdědil Fridrich sasko-gothajsko-altenburské vévodství.

Fridrich po svém vojenském výcviku v mládí bojoval v napoleonských taženích a byl těžce raněn. V důsledku těchto zranění byl po celý život neustále nemocný. Kvůli svým nemocem dlouho cestoval a hledal lék. Během cest opouštěl vévodství a vládu ponechával na tajném radovi Bernhardovi von Lindenau.

Fridrich zemřel 11. února 1825 ve věku 50 let po třech letech vlády svobodný. Jeho smrtí vymřela sasko-gothajsko-altenburská linie a vévodství bylo rozděleno mezi Wettinské příbuzné. Arnošt I. Sasko-Kobursko-Saalfeldský obdržel Gothu a změnil svůj titul na sasko-kobursko-gothajského vévodu, ačkoli obě vévodství zůstala technicky oddělená v personální unii. Altenburgu následně vládl sasko-hildbughausenský vévoda Fridrich.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 28. listopadu
Narození v roce 1774
Narození v Gotha
Úmrtí 11. února
Úmrtí v roce 1825
Úmrtí v Gotha
Wettinové
Němečtí vévodové
Osobnosti napoleonských válek
Muži